Jeck ist
 ein rheinischer Karnevalsteilnehmer, siehe Jeck

Jeck der Familienname folgender Personen:
 Albert Jeck (* 1935), deutscher Volkswirt und Ideenhistoriker und Hochschullehrer
 Léon Jeck (1947–2007), belgischer Fußballspieler
 Lothar Jeck (1898–1983), Schweizer Fotograf
 Niklas Jeck (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Philip Jeck (1952–2022), britischer Komponist und Multimediakünstler
 Udo Reinhold Jeck (* 1952), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Jecke
 Jaeck